Yayoiperiode, de naam voor een Japanse cultuur uit de periode tussen ca. 300 v.Chr. en 250 n.Chr. 
Yayoi (Oita),  een gemeente in de Japanse prefectuur Ōita
Yayoi (torpedobootjager) Japanse torpedobootjager in de Tweede Wereldoorlog